Conviction (englisch für Verurteilung) ist:

Fernsehserien:
 Conviction (Fernsehserie, 2004), britische Fernsehserie der BBC
 Conviction (Fernsehserie, 2006), US-amerikanische Fernsehserie von NBC
 Conviction (Fernsehserie, 2016), US-amerikanische Fernsehserie von ABC

Filme:
 Conviction (2002), kanadisch-amerikanischer Fernsehfilm von Kevin Rodney Sullivan
 Conviction (2010), Originaltitel von Betty Anne Waters, US-amerikanischer Spielfilm von Tony Goldwyn

Videospiele:
 Tom Clancy’s Splinter Cell: Conviction, Videospiel der Splinter-Cell-Reihe (2010)